Pukeberg kan syfta på

Pukeberg glasbruk – ett glasbruk i Nybro
Pukeberg, Nybro kommun – en stadsdel i Nybro
Pukeberg, Linköpings kommun – en plats nordväst om Rimforsa i Nykils socken, Linköpings kommun
Pukebergs BK – en svensk fotbollsklubb, bildad 1930 av anställda på Pukeberg glasbruk